«Дидеба» ( — «Слава») — гимн Грузии в 1918—1921 и в 1990—2004 гг.

Слова и музыка Котэ Поцхверашвили (1889 — 1959). Песня служила государственным гимном Грузинской демократической республики с 1918 по 1921 и была вновь принята в качестве государственного гимна Республики Грузия 14 ноября 1990 г. 23 апреля 2004 г. был утверждён новый государственный гимн Грузии — песня «Свобода» ().

Тексты 

Грузинская демократическая республика
Государственные символы Грузии
Песни 1918 года
Песни на грузинском языке